Partaloa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Partaloa (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Partaloa (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar